Лисенсијадо Луис Ечеверија Алварез има више значења:

 Лисенсијадо Луис Ечеверија Алварез (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лисенсијадо Луис Ечеверија Алварез (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лисенсијадо Луис Ечеверија Алварез, Плаја Санта (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику